Ива́н Бессо́нов:
 Бессонов, Иван Алексеевич (род. 2002) — российский пианист.
 Бессонов, Иван Георгиевич (1904—1950) — комбриг РККА, коллаборационист.
 Бессонов, Иван Григорьевич (1923—1978) — полный кавалер ордена Славы.